Café de la Bourse peut désigner :
 Café de la Bourse, café célèbre de Bruxelles, en Belgique ;
 Café de la Bourse, café inscrit aux monuments historiques de France situé à Autun.